Shanghai Oriental Sports Center, sportstadion in Shanghai, China
 Oriental Sports Center (metrostation), metrostation bij dit sportstadion